Lebus kan syfta på:

 Lebus (djur) – ett släkte av skalbaggar
 Biskopsdömet Lebus – ett furstbiskopsdöme 1125–1598 i Polen/Tyskland

Geografi

Tyskland 

 Lebus – en småstad i Brandenburg,